Goezia är ett släkte av rundmaskar. Goezia ingår i familjen Anisakidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Goezia